50-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 89 километров состоялась 25 сентября 1983 года. Победу, второй раз в карьере, одержал швейцарский велогонщик Даниэль Гисигер.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1983 на FirstCycling
 
 
  

1983 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1983 году
Сентябрь 1983 года